Damallsvenskan 2003 i fotboll spelades 12 april-25 oktober 2003. Serien hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Lagen

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Division 1 i fotboll för damer 2003

Externa länkar 
Resultaten i Damallsvenskan 2003 på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2003
2003
Fotbollssäsongen 2003